Wurche ist der Nachname von:
Gottfried Wurche (* 1929), deutscher SPD-Politiker
Klaus-Dieter Wurche (* 1942), deutscher Mediziner